

Nom de personnes

Patronyme 
Le nom Binoche (parfois écrit Binauche) est un surnom qui renvoie à un outil agricole, provenant des mots binoche et binochon, attestés avec le sens de bine ou binette . 
Le nom étant courant en Yonne, on retrouve un toponyme les Binoches à Volgré qui pourrait être à l'origine du nom . 

 Léon Binoche (1878-1962), international français de rugby à XV.
 Antoinette Binoche (1910-2001), résistante et femme politique, fille de Léon ;
 François Binoche (1911-1997), général, résistant et compagnon de la Libération, fils de Léon ;
 Jacques Binoche, universitaire et historien, fils de François ;
 Juliette Binoche (née en 1964), actrice française, petite-nièce de Léon.

Pseudonyme 

 Biba Binoche, nom d'artiste de Betty Owczarek (née en 1976).

Substantif 
 En Belgique, binoche est le nom familier donné aux toilettes.

Sources

Patronyme français